Каскавел (микрорегион, Парана)
 Каскавел (микрорегион, Сеара)